Weesp — это alternative post-metal группа из Минска. Стиль группы может быть описан как смесь тяжелых узнаваемых рифов, бодрых ударных партий, аналоговых синтезаторов и мелодичного выразительного вокала. Хотя сами члены группы сначала называли свой стиль альтернативным роком, некоторые музыкальные журналисты описывают стиль, как «совмещение жанров металл и рок», а некоторые композиции относят к жанру ню-металл. К выходу второго полноформатного альбома "Black Sails" музыканты пришли к определению музыкального стиля как alternative post-metal.

История

Ранние годы 
Вокалист группы Лекс вместе с Майком (гитара) основали группу в Минске, когда учились в старших классах в середине 2000-х. Позже сформировался окончательный состав группы, а в 2009 парни определились с названием — Weesp, и сразу выпустили ЕР под названием Taste of Steel’

Вдохновляясь такими группами, как The Prodigy, Nine Inch Nails, Red Hot Chilli Peppers, Korn и Metallica, они вскоре выработали свой уникальный стиль: смесь тяжелых риффов с мелодичностью и классическим звучанием синтезаторов.

После выпуска следующего ЕР «This will destroy us» (2011), Weesp выступали на многочисленных концертах и фестивалях во множестве стран, включая балтийские страны, СНГ, Германию и Чехию (2012—2015). За этот период группа выпустила ещё несколько синглов.

2015 — The Void 
20 августа 2015 года Weesp выпускают свой первый полноформатный альбом «The Void», работа над которым велась на протяжении нескольких лет, начиная с 2012 года.

Запись The Void, как дебютного полноформатника группы долго откладывалась. Со слов фронтмена, «альбом отражает впечатления и опыт, накопленный музыкантами за предшествующие 10 лет жизни. Именно по этой причине звучание и настроение альбом порой существенно разнится от песни к песне. В альбоме нашли свое отражение как яркие юношеские впечатления, так и горькие уроки на своих ошибках».

По сравнению с предыдущими релизами, в альбоме «The Void» слышно больше электроники, но его все равно можно назвать рок/металл альбомом. Американский портал Damnation magazine указал, что в их музыке «присутствует звучание металл-музыки».

Альбом включает несколько треков, записанных совместно с Кори Бранданом из группы Norma Jean. Голос Кори можно услышать в песнях «Solar Empire» и «Everything Burns».

В отличие от предыдущих альбомов, The Void был записан не на родине музыкантов, а на известной польской студии Hertz братьями Веславскими, известными по работает с такими коллективами как Behemoth и Vader. Мастеринг альбома сделан на студии Turtle Tone.

Сами музыканты из Weesp часто описывают The Void как бесконечный океан, в котором каждый человек либо находит свой путь, либо теряется и превращается в «пустоту». Weesp иногда называют себя кораблем, который постоянно путешествует по волнам океана "The Void’, подбирая на своем пути новых людей на борт.

Альбом получил теплые отзывы от слушателей и от критиков.

В период 2015—2017 года группа выступала в Европе (Польша, Чехия, Германия).

2018 — Black Sails 
В конце 2017 группа выпустила сингл Illumination вместе с официальным клипом, а также объявили название нового альбома Black Sails выход которого пообещали в первой половине 2018. Поклонники группы заметили перемены в звучании и общей стилистике группы и эти перемены были встречены положительными отзывами и высокими оценками.

Позже была объявлена точная дата релиза Black Sails — 5 апреля 2018. Продюсировали альбом браться Веславски.

В феврале и марте группа 2018 выпустила ещё два новых сингла — Not Over и Who We Are, а также официальный клип на сингл Not Over.

Во время промо-кампании альбома Weesp начали называть сообщество своих поклонников Черными Парусами. Weesp говорят, что Black Sails — это все их слушатели, единомышленники, а также все прочие люди, которые так похожи и так непохожи одновременно, которые мечтают, любят и верят.

Альбом Black Sails — о противостоянии давлению общества на тех, кто не боится выделяться, против охоты на ведьм и массовой диктатуры в области культуры и самовыражения.

Альбом получился намного тяжелее как в музыкальном, так и в лирическом смысле, в то же время сохранив ту искреннюю, яркую эмоциональную подачу, характерную Weesp.

Black Sails вышел 5 апреля 2018 года, и включает 9 треков общей продолжительностью звучания 41 минута.

2019 — Crystal Clean Waters 
11 Сентября вышел новый альбом группы Weesp — Crystal Clean Waters. В него вошли 7 треков из двух предыдущих альбомов в акустическом исполнении, а также два концертных «лайва» с презентации последнего альбома Black Sails.

В акустическое звучание альбома неожиданно естественным образом вплетаются звуки аналогового синтезатора Oberheim, записанные под впечатлением от первого сезона сериала «Очень странные дела». Песни звучат живо, выразительно и, несмотря на отсутствие тяжелых гитар и барабанов, остаются узнаваемыми благодаря фирменному звучанию Weesp. На новые варианты треков Illumination, Red Neon Glow и Monsters группа сняла видео.

2020 — Боль 
11 Сентября вышел новый альбом группы Weesp — Боль. В него вошли 8 треков на русском языке.

2022 — Путь в темноте 
1 Сентября вышел новый сингл "Наступит Время" из грядущего альбома под названием "Путь в темноте", который группа представит зимой 2023-го года. 

6 Октября вышел ещё один сингл под названием "Нас не найдут" из вышеупомянутого альбома "Путь в темноте".

30 Ноября группа выпустила сингл под названием "Грязь".

31 Января увидел свет новый трек "Бездна Смотрела В Меня".

Релизы

Студийные альбомы 
 2009 — «tasteofsteel»

 2011 — «This Will Destroy Us»

 2015 — «The Void»

 2018 — «Black Sails»

 2019 — Crystal Clean Waters

 2020 — Боль

Синглы 
 2011 — «Exodus: origins»
 2011 — «Our Own Gale»
 2013 — «Caves unplugged»
 2015 — «Murderers»
 2015 — «Solar Empire»
 2017 — «Illumination»
 2018 — «Not Over»
 2018 — «Who We Are»
 2020 — «Железный край»
 2020 — «Выстрел в небо»
 2022 — «Наступит время»
 2022 — «Нас не найдут»
 2022 — «Грязь»
 2023 — «Бездна Смотрела В Меня»

Лайвы 
 2010 — «Livan»
 2011 — «Omen (The Prodigy cover)»
 2015— «Beware The Blind Spots»'' Клипы 
 2011 — «Livan » 2013 — «Caves unplugged » 2013 — «Our Own Gale (lyric-video) » 2013 — «Sub » 2015 — «Murderers » 2015 — «Solar Empire » 2017 — «Illumination » 2018 — «Not Over » 2018 — «Who We Are» 2018 — «Black Sails » 2019 — «Crystal Clean Waters » 2020 — «Железный край » 2020 — «Красный коридор (акустическая версия)» Состав 
 Алексей (Lex) Фалько — вокал, пианино Михаил (Mike) Залуцкий — гитара Дмитрий (Mi) Будько — бас-гитара Станислав (Stak) Будько — электроника Максим (Max) Судаков — ударные''

Примечания

Ссылки 
 Видеоканал Weesp  на сервисе видеохостинга YouTube
 Weesp  на сайте Last.fm
 Weesp  на сайте SoundCloud
 Интервью  порталу IRL.BY

Рок-группы Белоруссии